

Чашкаял — присілок, Куженерський район, Марій Ел
 Чашкаял — присілок, Сернурський район, Марій Ел